Амплијасион Франсиско Виља има више значења:

 Амплијасион Франсиско Виља (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Амплијасион Франсиско Виља (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Амплијасион Франсиско Виља (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Амплијасион Франсиско Виља (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику